ERV steht für:
 Earth Return Vehicle, Rückkehrraumschiff der vorgeschlagenen Marsmission Mars Direct, siehe Bemannter Marsflug #Mars Direct
 Ergo Reiseversicherung, deutsche Tochtergesellschaft der ERGO Versicherungsgruppe
 Elektronischer Rechtsverkehr, als Überbegriff für die elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten mit Gerichten und Verwaltungsbehörden
 Einheitliche Richtlinien für Vertragsgarantien, die Richtlinien der Internationalen Handelskammer zu Garantien 
 Emder Ruderverein
 Endogenes Retrovirus
 Erwin Rauner Verlag, ein Augsburger Verlag für Mittellatein, Philosophie und Philologie 
 Eislauf- und Rollschuh-Verein, ein typischer Namensbestandteil von Sportvereinen
 ERV Schweinfurt
 Exspiratorisches Reservevolumen, ein Messgröße in der Lungenfunktionsuntersuchung 
 Kerrville Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Kerrville, Kerr County, Texas

Abkürzung